Hirschau (Opper-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Hirschau (Tübingen), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg